eXec – polski magazyn o Amidze
 EXEC – podstawowy system operacyjny komputerów rodzin ICL 19** i Odra 1300